Карл Седергольм:
 Седергольм, Карл Эрикович (1818—1903) — российский генерал-лейтенант, военный инженер и писатель.
 Седергольм, Карл Альбертович (1789—1867) — российский учёный, филолог.

Примечания